Brithenig (брифениг, бритениг, бритеник) — искусственный язык, созданный новозеландцем Эндрю Смитом в 1996 году. Этот лингвопроект представляет собой альтернативно-историческую реконструкцию того, как бы развивался бы валлийский язык, окажи на него влияние народная латынь. Brithenig упоминается в альтернативной истории Ill Bethisad.

Бритениг не был разработан для использования в реальном мире, как эсперанто или интерлингва, или для предоставления деталей в художественном произведении, как клингонский язык из франшизы Звёздный путь. Скорее, Бритениг это мысленный эксперимент по созданию романского языка, который мог бы развиться, если бы латынь вытеснила кельтские языки в качестве разговорного языка людей в Великобритании.

В результате получается искусственный язык, родственный французскому, каталонскому, испанскому, португальскому, румынскому, окситанскому и итальянскому, который отличается от них звуковыми изменениями, аналогичными тем, которые повлияли на валлийский, и словами, заимствованными из бретонских языков и из английского на протяжении всей его псевдоистории. Одно важное различие между бритенигом и валлийским языком заключается в том, что, хотя валлийский язык является P-кельтским, латынь была Q-курсивным языком (в отличие от P-курсива, как оскский язык), и эта черта была передана бритенигу.

Аналогичными попытками экстраполировать романские языки являются Breathanach (под влиянием другой ветви кельтских языков), Judajca (под влиянием иврита), ÞRjótrunn (под влиянием исландского), Wenedyk (под влиянием польского) и Xliponian (который испытал закон Гримма, подобный звуковому сдвигу). Он также вдохновил Wessisc, гипотетический германский язык, на который повлиял контакт со старым кельтским.

Бритенигу был присвоен код BZT в рамках стандарта ISO 639-3.

Эндрю Смит был одним из участников выставки «Эсперанто, эльфийский и за его пределами: мир сконструированных языков», которая проходила в публичной библиотеке Кливленда с мая по август 2008 года. Создание Смитом Бритенига было названо причиной его включения в выставку (которая также включала вавилонский текст на языке Смита).

Пример текста 
Отче Наш:
 Nustr Padr, ke sia i llo gel:
 sia senghid tew nôn:
 gwein tew rheon:
 sia ffaeth tew wolont,
 syrs lla der sig i llo gel.
 Dun nustr pan diwrnal a nu h-eidd;
 e pharddun llo nustr phechad a nu,
 si nu pharddunan llo nustr phechadur.
 E ngheidd rhen di nu in ill temp di drial,
 mai llifr nu di’ll mal.
 Per ill rheon, ill cofaeth e lla leir es ill tew,
 per segl e segl. Amen.

Лексика 
Большая часть словарного запаса Бритенига явно романская, хотя и замаскирована под валлийский. Следующий список из 30 слов даёт представление о том, как выглядит бритениг по сравнению с другими романскими языками, включая венедикт, и валлийским. Сходство примерно одной четверти валлийских слов с бритенигскими словами (обозначается тем, что они не заключены в квадратные скобки) объясняется их общим индоевропейским происхождением, хотя некоторые другие, такие как ysgol, были заимствованиями из латыни в валлийский язык.

Литература

Примечания

Ссылки 
 Введение в Brithenig
 
 
 

Вымышленные языки
Мысленные эксперименты
Искусственные языки
Романские языки